Lübecker Straße (Hamburg), een straat in Hamburg
Lübecker Straße (metrostation), een station van de Hamburgse metro